Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Марія Шарапова з рахунком 1–6, 6–3, 6–7(5–7).

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main Draw and Qualifying Draw 

2005
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд